Öd eller ÖD kan syfta på:

 Öd, Chieming
 Uppsala öd – ett samlingsnamn på det jordagods som anslagits till sveakungars försörjning och hovhållning under förkristen tid
 Öd – ett littera för lok, se Ö (lok)